Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 1997—1998 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 1997—1998 брали участь 28 команд. Турнір проходив з 3 вересня 1997 року по 24 квітня 1998 року.

Формат 
28 команд були розділені на дві зони за географічним принципом. На першому етапі у кожній із зон команди зустрічались двічі кожна з кожною. Чотири аутсайдери з кожної зони грали у перехідному турнірі з чотирма найкращими клубами відкритої першості Росії. 10 найкращих клубів з кожної зони виявили шістнадцять клубів які у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Західна зона 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; О = набрані очки

Східна зона 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; О = набрані очки

Перехідний турнір 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; О = набрані очки

Другий етап 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; О = набрані очки

Бомбардири

Плей-оф

Посилання 
 Архів 1997-1998 
 Чемпіонат Росії 1997/98 
 Архів на championat  

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія